Серена́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Тулузи, 16 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 293 осіб у працездатному віці (15-64 років) 189 були активні, 104 — неактивні (показник активності 64,5%, у 1999 році було 56,0%). З 189 активних працювало 175 осіб (101 чоловік та 74 жінки), безробітних було 14 (2 чоловіки та 12 жінок). Серед 104 неактивних 10 осіб було учнями чи студентами, 19 — пенсіонерами, 75 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 145 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 348,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Серенак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн